Lucchesi pode se referir a:
 Patrícia Lucchesi
 Marco Lucchesi
 Cláudio Lucchesi
 Cláudio L. Lucchesi

Ou ainda:
 Andrea Luchesi

Desambiguação